Nuxia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Nuxia ingår i familjen Stilbaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Nuxia